Martyr’s Memorial A Division League (2010) była 38. sezonem mistrzostw Nepalu w piłce nożnej. Liga skupiała 12 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Nepal Police Club.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Martyr’s Memorial A Division League

Bibliografia 

2010 w piłce nożnej